Grötschenbach ist ein Gewässername:

 Grötschenbach (Kleiner Kamp), rechter Zufluss des Kleinen Kamp bei Hammer, Markt Rappottenstein, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Grötschenbach (Röslau), rechter Zufluss der Röslau in Tröstau, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern